Carlo Cerioni (1925-2009), joueur de basket-ball italien
Giorgio Cerioni, acteur italien
Mauro Cerioni (né en 1948), joueur de basket-ball italien
Stefano Cerioni (né en 1964), escrimeur italien